Бельвіль () або Бельвілл () — назва низки населених пунктів у франко- та англомовних країнах.

Топонім

Бельвілл — місто, штат Арканзас
 Бельвілл — місто, штат Іллінойс
 Бельвілл — місто, штат Канзас
 Бельвілл — місто, штат Мічиган
 Бельвілл — поселення, штат Нью-Джерсі
 Бельвілл — поселення, штат Вісконсин
 Бельвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Бельвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Бельвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Бельвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Бельвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Бельвіль () — місто у провінції Онтаріо, Канада

Інше
 Бельвіль — квартал у Парижі, розташований в XIX і XX адміністративному окрузі
 АЕС Бельвіль () — атомна електростанція у Франції